Кара Блек і Елс Калленс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Дінара Сафіна з рахунком 3–6, 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds

2005, парний розряд
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games